Amerikai Egyesült Államok
 Walnut Ridge (Arkansas)
 Walnut Ridge (Delaware)
 Walnut Ridge (Indiana)